est un prénom japonais masculin.

Ce prénom est aujourd'hui peu fréquent. En kanjis, il s'écrit le plus souvent , les deux idéogrammes ayant le sens d'aide, d'assistance.

Il peut faire référence à :
 Sasuke Sarutobi, un ninja fictif légendaire ayant inspiré plusieurs œuvres ou personnages de fiction :
 Sarutobi Sasuke, le jeune ninja, un long métrage d'animation japonais ;
 Sasuke Sarutobi, un personnage du manga Samurai Deeper Kyo ;
 Sasuke, le nom original de l'émission Ninja Warrior ;
 Sasuke Uchiwa, un personnage du manga Naruto.

Notes et références 

Prénom japonais
Prénom masculin
Homonymie de prénom